Ел Привилехио има више значења:

 Ел Привилехио (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Привилехио (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Привилехио (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Привилехио, Буенависта (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику